Евгений Поляко́в:
 Поляков, Евгений Валентинович (род. 1953) — российский физико-химик.
 Поляков, Евгений Викторович (род. 1980) — российский футболист.